Шелудько — украинская фамилия.
 Шелудько, Валерий Сергеевич (род. 1947) — советский футболист, полузащитник.
 Шелудько, Галина Ивановна (Веневитинова; 1949—1983) — советская актриса театра и кино.
 Шелудько, Сергей Куприянович (1899—1979) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шелудьки